Dvořák é um sobrenome checo comum (A forma feminina é Dvořáková). Em inglês e outros idiomas, é normalmente escrito Dvorak. 

Dvorak pode-se referir a:

 Antonín Dvořák, compositor checo
 August Dvorak, co-inventor do Teclado Simplificado Dvorak, norte-americano
 John C. Dvorak, colunista da indústria de informática, norte-americano
 Teclado Simplificado Dvorak, alternativo ao teclado QWERTY
 Max Dvořák, historiador de arte austríaco

Desambiguação